PL se poate referi la:

 Partidul Liberal, partid politic din Republica Moldova
 Plav, număr de înmatriculare auto a municipiului muntenegrean
 Polonia, codul ISO 3166-1, FIPS 10-4, codul OTAN și număr de înmatriculare auto al acestei țări
 Premier League, primul eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului englez
 Sankt Pölten-Land, număr de înmatriculare auto al districtului austriac

pl poate fi:
 picolitru (10-12 litri), unitate de măsură pentru volum (spațial)
 .pl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Polonia
 .pl, extensie folosită pentru fișierele sursă în limbajul Perl
 Limba poloneză, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „PL” la acronymfinder.com

Acronime de două litere